Arthur Legat – pilota automobilistico belga
 Manlio Legat – astista, lunghista e multiplista italiano
 Nikolaj Legat – danzatore russo
 Sergej Legat – ballerino russo
 Thorsten Legat – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco